Nerovnost může být
 nerovnost (matematika)
 sociální nerovnost
 ekonomická nerovnost

Související články 
 Rovnost

Externí odkazy